Веняляйнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Веняляйнен, Кати (род. 1975) — финская лыжница.
 Веняляйнен, Унто (род. 1944) — финский шахматист, мастер ФИДЕ, международный мастер ИКЧФ.